C5H12O7P2 – formula molecolare del dimetilallil pirofosfato
C5H12O7P2 – formula molecolare dell'isopentenil pirofosfato

Formule molecolari